Die Forexx Dutch Open 2008 fanden vom 2. bis 7. September 2008 in Amsterdam in den Niederlanden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 45. Das Preisgeld betrug 53.500 US-Dollar. 

Sieger bei den Herren wurde Nick Matthew, der im Finale Cameron Pilley mit 11:8, 11:6, 6:11 und 12:10 bezwang. Vorjahressieger David Palmer trat nicht erneut an. Nicol David verteidigte erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr, sie besiegte im Endspiel Natalie Grinham mit 11:9, 11:9 und 11:4.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielt Piëdro Schweertman bei den Herren einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2008
PSA World Tour 2008/09
WSA World Tour 2008/09
Squashturnier in Amsterdam